Mardis ist der Familienname folgender Personen:

 Samuel Wright Mardis (1800–1836), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker

Siehe auch:
 Mardis (Dienstagstreffen), seit 1877 von Stéphane Mallarmé veranstaltet worden
 Martis